Sulu peut désigner :

Toponymes 

 L'archipel de Sulu dans la mer de Célèbes aux Philippines ; 
 La province de Sulu, province de l'archipel ;
 Le sultanat de Sulu, un ancien royaume musulman de l'archipel ;
 Sulu, un village de la Commune de Märjamaa (comté de Rapla, Estonie) ;
 Sulu, un village de la commune de Kambja (comté de Tartu, Estonie) ;
 Sulu, station du métro de Nanning en Chine.

Biologie 
 Sulu, un genre d'insectes éphéméroptères de la famille des Leptophlebiidae.